Список ста самых богатых миллиардеров КНР за 2021 год составлен на основе рейтинга, опубликованного американским журналом Forbes 3 ноября 2021 года. Несмотря на колебания китайской экономики и изменение политики властей по отношению к частному бизнесу, совокупные активы 100 самых богатых бизнесменов Китая выросли с 1,33 трлн долларов США в 2020 году до 1,48 трлн долларов США в 2021 году. Минимальный порог попадания в сотню богатейших миллиардеров вырос с 5,03 млрд в 2020 году до 5,74 млрд в 2021 году.

В связи с кризисом ликвидности у строительного гиганта Evergrande Group просел рынок акций китайских операторов недвижимости. Также изменения китайского законодательства привели к сокращению рыночной стоимости многих гигантов технологического сектора. Давление властей в рамках программы «общего процветания» вынудило китайских миллиардеров из технологического сектора пожертвовать огромные суммы на социальные проекты. В то же время усилия Пекина в области охраны окружающей среды и развития «зелёной» энергетики привели к росту стоимости акций производителей аккумуляторов, электромобилей и солнечных панелей. Продолжавшаяся пандемия COVID-19 способствовала подорожанию активов в таких отраслях, как фармацевтика, биотехнологии и медицинские услуги, а также логистика, услуги доставки и электронная коммерция.  

Миллиардеры Гонконга и Тайваня представлены в рейтинге Forbes отдельными списками (жители этих территорий имеют собственные паспорта). В список топ-100 миллиардеров КНР вошли лишь некоторые гонконгские, сингапурские и американские миллиардеры китайского происхождения, чей бизнес сосредоточен на территории материкового Китая или которые постоянно проживают в КНР. 

Наибольшая концентрация богатейших китайских миллиардеров наблюдается в крупнейших деловых центрах, а также в приморских городах Восточного и Южного Китая. Среди лидеров — Пекин (15), Шэньчжэнь (13), Ханчжоу (6), Шанхай (6), Нинбо (6), Гуанчжоу (5), Чэнду (5), Фошань (4), Ниндэ (4), Сучжоу (4), Цюаньчжоу (3), Чанша (3), Уси (2) и Чанчжоу (2). Абсолютное большинство китайских миллиардеров проживает в городах из Клуба триллионников.

Рейтинг 
Миллиардеры ранжированы в списке по размеру личного состояния. Показатели стоимости активов основаны на валютных курсах и котировках акций по состоянию на 15 октября 2021 года.

Примечания

Ссылки 
 China’s richest 2021

Списки самых богатых людей мира
Миллиардеры Китая
Китай